Russow kan som auktorsförkortning betyda:

 Edmund Russow
 Edmund August Friedrich Russow

Robotskapade auktorsförkortningar